Уэдделл:

 Уэдделл, Джеймс — британский мореплаватель, штурман и китобой.
 Уэдделл, Хью Элджернон — британский ботаник.
 Уэдделл, Мими (1915—2009) — американская киноактриса и модель.
 Уэдделл — остров в составе архипелага Фолклендские острова.